DS2 — третий студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и музыкального продюсера Фьючера, выпущенный 17 июля 2015 года на лейблах A1, Freebandz и Epic. Альбом сразу возглавил хит-парад Billboard 200 (США).

История 
10 июля 2015 года Фьючер опубликовал обложку нового альбома и анонсировал, что его название будет «DS2», а релиз состоится 17 июля 2015 года. Список композиций альбома был анонсирован 15 июля 2015 года.

Критика и отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic, Billboard, Complex, Consequence of Sound, Exclaim!, HipHopDX, Fact, Vice (Robert Christgau), PopMatters, Pitchfork, Rolling Stone, Spin и Now.

Итоговые годовые списки

Коммерческий успех 
DS2 дебютировал на позиции № 1 в американском основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 151 000 альбомных эквивалентных единиц, включая 126 000 копий в первую неделю. К январю 2016 года тираж достиг 344 000 копий в США.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Epic Records
Альбомы Фьючера
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом